Radenci je ime več naselij v Sloveniji:
 Radenci
 Dolenji Radenci
 Gorenji Radenci
 Srednji Radenci